Bilice, općina u Šibensko-kninskoj županiji.
 Bilice (Pleternica), naselje u općini Pleternica
 Bilice (zatvor), zatvor u Splitu
 Klapa Bilice